SUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suriname (Oman)
 suh – codice ISO 639-3 della lingua suba